Аба́кус ():

 Абакус — древняя счётная доска для арифметических вычислений; современный термин — счёты.
 Абакус — жезл главы тамплиеров, с кружком вверху, на котором изображён крест ордена.

См. также 
 Абака

Примечания